Мо́ртімер () — англійське чоловіче особове ім'я, похідне від аналогічного прізвища.

Відомі носії імені:
 Мортімер Адлер (; 1902—2001) — американський філософ, педагог, енциклопедист і письменник.
  (; 1915—1978) — американський редактор журналів і коміксів.
  (; 1827—1876) — англійський прозаїк, журналіст і поет.
  (; 1890—1976) — британський археолог і офіцер.
 Мортімер фон Кессель (; 1893—1981) — німецький воєначальник, генерал танкових військ вермахту.

Див. також 
 Мортімер

Англійські імена